56-й чемпионат мира по тяжёлой атлетике прошёл с 18 по 26 сентября 1982 года во Тиволи Холл в Любляне (Югославия). В нём приняли участие 205 спортсменов из 38 стран. Атлеты были разделены на 10 весовых категорий и соревновались в двоеборье (рывок и толчок). В рамках этого чемпионата мира был проведён 61-й чемпионат Европы.

Медалисты 

МР — мировой рекорд

Командный зачёт 
По медалям за сумму

По всем медалям

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

Международные спортивные соревнования в Любляне
Сентябрь 1982 года
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Югославии